Патрик Сюффо-Кенге (; ) — камерунский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
За 13 лет своей карьеры Патрик успел побывать во Франции, Англии, Испании и ОАЭ. Также был в Норвегии в 2005 году, где выступал за «Одд Гренланд» и помог ему выйти из зоны вылета в Первый дивизион Норвегии. В октябре того же года он должен был подписать контракт с соперниками клуба из Шиена, «Волеренга», но он этого не сделал. В феврале 2006 года он подписал краткосрочный контракт с израильским клубом «Маккаби (Петах-Тиква)», но после был освобожден в конце того сезона.

Его карьера была омрачена дисциплинарными замечаниями. Французский «Нант» запретил ему играть в течение восьми месяцев из-за того, что Сюффо напал на рефери.

В английском «Шеффилд Юнайтед» ему сказали, что у него не будет никакого будущего с ними после того, как он принял участие в массовой драке в матче Первый дивизиона против «Вест Бромвич Альбион» на стадионе «Брэмолл Лейн» 16 марта 2002 года. После этого инцидента Сюффо был отправлен в испанскую команду из Второй лиги «Нумания» на правах аренды до конца сезона.

В ноябре 2008 года Патрик подписал контракт с уэльским «Рексемом», дебютировав выйдя на замену в матче против «Киддерминстер Харриерс». Свой первый гол за клуб пришёлся во втором матче за клуб, когда он реализовал пенальти в ворота «Кеттеринг Таун».

Карьера за сборную 
За сборную Камеруна провёл 29 матчей и забил 4 гола. Победитель Олимпийских игр 2000 в Сиднее. Победитель Кубка африканских наций 2002 года, проводящийся в Гане и Нигерии. Участник Кубка африканских наций 1998 года в Буркина-Фасо и чемпионата мира 2002 года в Южной Корее и Японии. В 2002 году на чемпионате мира в матче против Германии был удалён с поля на 77-й минуте.

Достижения

«Нант» 
 Обладатель Кубка Франции: 1998/99
 Обладатель Суперкубка Франции: 1999

Примечания

Ссылки 
 
  Voetbal International
 Profile on Wrexham website

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Камеруна
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Дубай»
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Маккаби» Петах-Тиква
Игроки ФК «Ашдод»
Игроки ФК «Рексем»